Výraz Išú může označovat:
 provincie Iga – stará japonská provincie, na jejímž území se dnes rozkládá prefektura Mie
 provincie Iki – stará japonská provincie, na jejímž území se dnes rozkládá prefektura Nagasaki